Jupitergletsjer (Antarctica), een gletsjer op Antarctica
 Jupitergletsjer (Groenland), een gletsjer op Groenland